Franco-American steht für:

 Franco-American Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1902)
 Franco-American Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1907)